Osoby o tym nazwisku:
 Maciej Kosik – polski piłkarz
 Małgorzata Kosik – polska aktorka i fotomodelka
 Rafał Kosik – polski pisarz